Ветер:
 «Ветер» — 1926, СССР.
 «Ветер» — 1928, США, немой фильм.
 «Ветер» — 1959, СССР.
 «Ветер» — 1987, США.
 «Ветер» — 1988, СССР.
 «Ветер» — 1992, США.
 См. также 
 Ветер, который качает вереск
 Ветер «Надежды»
 Ветер в ивах (фильм, 1996)
 Ветер в лицо
 Ветер в спину
 Ветер и лев
 Ветер с востока
 Ветер с моря